Kleur
 Wit, een kleur

Kunst
 Nachtglanzend wit, handrol van de Chinese kunstenaar Han Gan

Media
 Wit, Amerikaanse dramafilm uit 2001

Personen met de achternaam (de) Wit
 Albertus Johannes de Wit, Nederlands organist en componist
 Antoni Wit, Pools dirigent
 Augusta de Wit, Nederlands schrijfster
 Cor Wit, Nederlands ondernemer, directeur-generaal van de PTT
 Cor de Wit, Nederlands historicus
 Cor de Wit, Nederlands architect, publicist en glasverzamelaar
 Corine Vlek-de Wit, Nederlands softballer
 Cornelis Pieter de Wit, Nederlands kunstschilder
 Dani de Wit, Nederlands voetballer
 Emmie de Wit, Nederlands-Amerikaanse virologe
 Ferron de Wit, Nederlands acteur
 Frank de Wit, Nederlands judoka
 Frans de Wit, Nederlands acteur
 Frans de Wit, Nederlands beeldhouwer
 Frans de Wit, Nederlands kunstschilder
 Frederik de Wit, Nederlands graveur, cartograaf en uitgever
 Gerard de Wit, Nederlands golfer
 Gerard de Wit, Nederlands organist, klavecinist, componist en dirigent
 Gerrit de Wit, Nederlands ambtenaar, politiefunctionaris en klokkenluider
 Gerrit de Wit, Nederlands voetballer
 Gregorius de Wit, Nederlands monnik
 Hans de Wit, Nederlands hoogleraar
 Harry de Wit, Nederlands componist
 Hein de Wit, Nederlands politicus
 Hendrik de Wit, Nederlands botanicus
 Hendrik de Wit, Nederlands politicus
 Jacob de Wit, Nederlands kunstschilder
 Jacques de Wit, Nederlands voetballer en voetbalcoach
 Jan Wit, Nederlands predikant
 Jeanne Fortanier-de Wit, Nederlands politica
 Jeroen de Wit, Nederlands filmmaker en editor
 Johan de Wit, Nederlands schaatser en schaatscoach
 Johanna Martina (Tineke) Duyvené de Wit, Nederlands schrijfster, gekend onder het pseudoniem Tessa de Loo
 Joost de Wit, Nederlands voetbalbestuurder
 Juliette de Wit, Nederlands illustratrice
 Karina de Wit, Nederlandse badmintonspeelster
 Kees de Wit, Nederlands landbouwkundige en hoogleraar
 Lara de Wit, Australisch pianiste, violiste, componiste en muzieklerares
 Leonard Corneille Dudok de Wit, Nederlands filantroop
 Maarten de Wit, doorverwijspagina
 Mattheus de Wit, Nederlands voetballer
 Mees de Wit, Nederlands voetballer
 Michael Dudok de Wit, Nederlands animator, filmregisseur en illustrator
 Monne de Wit, Nederlands voetballer en fysiotherapeut
 Niko de Wit, Nederlands beeldhouwer en medailleur
 Peter de Wit, Nederlands striptekenaar
 Pierre de Wit, Nederlands botanicus en hoogleraar
 Piet de Wit, Nederlands textielfabrikant
 Piet de Wit, Nederlands wielrenner
 Riet de Wit, Nederlands politica
 Rob de Wit, Nederlands voetballer
 Robert de Wit, Nederlands meerkamper
 Roel de Wit, Nederlands natuurbeschermer en politicus
 Sem de Wit, Nederlands voetballer
 Simon de Wit, Nederlands roeier, zeiler, ondernemer en bestuurder
 Tex de Wit, Nederlands cabaretier en tekstschrijver
 Theo de Wit, Nederlands filosoof en hoogleraar
 Tula de Wit, Nederlands voetbalster
 Walter de Wit, Nederlands programmamaker en televisieregisseur
 Yannick de Wit, Nederlands voetballer

Sport
 WIT Georgia, Georgische voetbalclub

Voeding
 Dentergems Wit, Belgisch bier
 Venloosch Wit, Nederlands witbier
 Vlaamsch Wit, voormalig Belgisch witbier
 Watou's Wit, Belgisch witbier

Zie ook
 Blanken
 Blank en wit in de Nederlandse taal
 De Wit (doorverwijspagina)
 De Witt (doorverwijspagina)
 De Witte (doorverwijspagina)